Moustache (franz. für Schnurrbart) ist der Name/Künstlername folgender Personen:
 Axel Moustache (* 1981), rumänischer Schauspieler
 Moustache (Musiker) (1929–1987), französischer Jazzmusiker, Komiker und Schauspieler

Siehe auch:
 Moustache Brothers
 Mostachi